Базили — фамилия:
 Базили, Константин Михайлович (1809—1884) — российский востоковед, дипломат, писатель и историк.
 Базили, Александр Константинович (1846—1902) — русский дипломат, действительный статский советник, гофмейстер.
 Базили, Николай Александрович (1883—1963) — русский дипломат.
 Базилио Базили (1804—1895) — оперный певец-тенор и композитор
 Франческо Базили — директор Миланской консерватории